— califa omíada de Córdoba
   — emir de Granada
   — rei merínida de Marrocos
   — sultão otomano
 Abu Faris Abedalá  — rei saadiano de Marrocos, também conhecido como Abu Abedalá Maomé III
   — sultão de Marrocos (Maomé ibne Abedal)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história